Flavius Dalmatius; (?–337) I. Constantinus római császár féltestvére, consul, censor
 Flavius Dalmatius; (?–337) az előbbi fia, Achaea, Thracia és Macedonia caesarja